White spirit (oplosmiddel) of terpentine, een oplosmiddel
White Spirit (band), een Britse band